Backbone kan syfta på:

 Backbone –  den centrala delen av ett datornät dit lokala nät ansluts, se stamnät (dator)
 Backbone (radio) – kodnamn för ett radiolänknät påbörjat av General Post Office i Storbritannien 1954
 Backbone.js – ett JavaScript-bibliotek som tillhandahåller traditionella komponenter